Martín Alund e Guido Pella erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolívar Open Pereira 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Nicolás Barrientos e Eduardo Struvay che hanno battuto in finale Facundo Bagnis e Federico Delbonis 3–6, 6–3, [10–6].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)

  Fabiano de Paula /  Marcel Felder (quarti di finale) 
  Ivo Karlović /  Frank Moser (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Pereira 2013
ATP Challenger Tour 2013